ISIL steht als Abkürzung für
 International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations, internationales System für Bibliothekssigel
 Islamischer Staat im Irak und in der Levante, siehe Islamischer Staat (Organisation)

Isil steht für:
 Isil (Spanien), Ort in der Gemeinde Alt Àneu in der Provinz Lleida der spanischen Autonomen Region Katalonien

Abkürzung